Артамонов, Николай:
 Артамонов, Николай Дмитриевич (1840—1918) — генерал от инфантерии, геодезист и картограф, начальник Военно-топографического училища.
 Артамонов, Николай Николаевич (1927—1979) — Герой Социалистического Труда, комбайнёр.
 Артамонов, Николай Николаевич (1906—1965) — конструктор авиационной и ракетной техники
 Артамонов, Николай Семёнович (1920—1945) — капитан, Герой Советского Союза.
 Артамонов, Николай Степанович (1885—1971) — российский и советский лирико-драматический тенор, педагог.
 Артамонов, Николай Фёдорович  (в США жил под именем Николас Джордж Шадрин) (1926—1975) — офицер ВМФ СССР, бежавший в 1959 году в Швецию и ставший затем двойным агентом ФБР и КГБ.
 Артамонов, Николай Фролович (1922—1977) — Герой Советского Союза; лишён звания.